Don Rogers – calciatore inglese
 Don Rogers (n. 1936) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo offensive lineman
 Don Rogers (1962 - 1986) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo safety